Drachentöter steht für:
 Drachentöter, Heldengestalt
 Kawasaki Ki-45 „Toryu“ (屠龍, „Drachentöter“), japanisches zweimotoriges Jagdflugzeug

Der Drachentöter steht für:
 Der Drachentöter, US-amerikanischer Fantasyfilm
 Der Drachentöter (1929), Harold Lloyd-Komödie

Drachentöter ist der Beiname folgender Personen:
 Siegfried der Drachentöter, Sagenfigur germanischer Sagenkreise, insbesondere der Nibelungensage
 Georg der Drachentöter († um 303), christlicher Heiliger, siehe Georg (Heiliger)

Siehe auch:
 Siegfried der Drachentöter (Denkmal)